Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1978 wurde am 1. und 2. September 1978 im Stadion Evžena Rošického von Prag ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die Athleten aus der UdSSR einen Doppelsieg. Europameister wurde der Weltrekordinhaber Wladimir Jaschtschenko. Die Silbermedaille gewann Aljaksandr Hryhorjeu. Bronze ging an Rolf Beilschmidt aus der DDR.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde im Finale am 2. September acht Mal verbessert:
 2,26 m – Wladimir Jaschtschenko (Sowjetunion), erster Versuch
 2,26 m – Aljaksandr Hryhorjeu (Sowjetunion), erster Versuch
 2,26 m – Henry Lauterbach (DDR), erster Versuch
 2,26 m – Rolf Beilschmidt (DDR), zweiter Versuch
 2,28 m – Wladimir Jaschtschenko (Sowjetunion), erster Versuch
 2,28 m – Aljaksandr Hryhorjeu (Sowjetunion), dritter Versuch
 2,28 m – Rolf Beilschmidt (DDR), dritter Versuch
 2,30 m – Wladimir Jaschtschenko (Sowjetunion), zweiter Versuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
1. September 1978, 9:45 Uhr

26 Teilnehmer traten zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,18 m. Da nur acht Athleten diese Marke übertrafen (hellblau unterlegt), wurde das Finalfeld mit den nächsten bestplatzierten Sportlern so aufgefüllt, dass mindestens zwölf Hochspringer im Finale standen. Die nächste unter dem Qualifikationswert liegende Höhe – 2,15 m – hatten zehn Athleten übersprungen (hellgrün unterlegt). So kam für den darauffolgenden Tag ein Finalfeld von achtzehn Teilnehmern zustande.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
2. September 1978, 17:00 Uhr

Weblinks 
 Praha European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 20. November 2022
 European Championship 1978 Praga, Men High Jump, todor66.com, abgerufen am 20. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1978, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 20. November 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 13th European Athletics Championships Praha TCH 29 AUG–03 SEP 1978, Stadion Evžena Rošického, Men High Jump, S. 585f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 20. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1978